A Collection (album Josha Grobana)
 A Collection (album New Order)
 A Collection (album Underworld)